San Maurizio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Maurizio Canavese, 
 San Maurizio (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Alessandria), 
 San Maurizio (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Maurizio, Roasio – en ort i kommunen Roasio i provinsen Vercelli

Schweiz 

 Sankt Moritz, ort i Graubünden, 

Robotskapade Italienförgreningar